

Марченки — село, Вітебський район, Суразька селищна рада

Марченки — присілок, Балезінський район, Удмуртія

Марченки — село, Полтавська область, Диканський район
 Марченки — село, Полтавська область, Миргородський район
 Марченки — село, Сумська область, Краснопільський район